Diese Liste enthält die Länderspiele der schwedischen Fußballnationalmannschaft. Da Schweden teilweise an einem Tag zwei Spiele durchführte, die Spiele in den vorliegenden Quellen (s. Weblinks) aber nicht nummeriert sind, erfolgte die Nummerierung zufällig.

1908 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Schweden spielte bisher gegen 100 verschiedene Nationalmannschaften.

Schweden war erster von der FIFA anerkannter Länderspielgegner für Estland (1921), Finnland (1911), Griechenland (OS 1920), Norwegen (1908, gleichzeitig erstes Spiel für Schweden), die USA (1916, gleichzeitig erstes Spiel zwischen zwei Mannschaften verschiedener Kontinente) und das Vereinigte Königreich (1908, höchste Niederlage für Schweden). Schweden spielte als erste europäische Mannschaft gegen Barbados (1983), Botswana (2011, als bisher einziger europäischer Gegner), Japan (OS 1936), Malaysia (1979), Singapur (1979), Südkorea (OS 1948, höchste Niederlage für Südkorea) und Thailand (1962).

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der schwedischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Spiele und Ergebnisse im FIFA-Archiv
 rsssf.com-Daten (engl.), Stand 26. Februar 2008
 Sveriges motståndare 1908-2015 (Schwedens Gegner 1908-2015)

Fußnoten 

!Landerspiele
Schweden

sv:Lista över Sveriges herrlandskamper i fotboll